A new tomorrow (Piet Veerman), single van Piet Veerman uit 1987
A New Tomorrow (2007), Amerikaanse film uit 2007